Нава́рро () — испанская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Наварро, Альваро (род. 1985) — уругвайский футболист.
 Наварро, Альфредо (1868–1951) — уругвайский политический, государственный и общественный деятель, первый вице-президент Уругвая.
 Наварро, Гильермо (род. 1955) — мексиканский кинооператор.
 Наварро, Давид (род. 1980) — испанский футболист.
 Наварро, Даниэль (род. 1983) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Наварро, Десидерио (род. 1948) — кубинский литературный критик, искусствовед и культуролог, переводчик-полиглот.
 Наварро, Дэйв (род. 1967) — американский гитарист, наиболее известен как участник рок-группы Jane’s Addiction.
 Наварро, Иларио (род. 1980) — аргентинский футболист.
 Наварро, Леандро (род. 1992) — аргентинский футболист.
 Наварро, Манель (род. 1996) — испанский певец, автор песен и гитарист.
 Наварро, Нестор Уго (род. 1934) — католический прелат, второй епископ Альто-Валье-дель-Рио-Негро (2003—2010).
 Наварро, Николас (род. 1985) — аргентинский футболист.
 Наварро, Педро (1460—1528) — испанский наёмник, флотоводец и инженер эпохи Итальянских войн.
 Наварро, Питер (род. 1949) — американский экономист, профессор экономики в Бизнес-школе Калифорнийского университета в Ирвайне.
 Наварро, Рубен (1933—2003) — аргентинский футболист.
 Наварро, Сильвия (род. 1978) — известная мексиканская актриса театра и кино.
 Наварро, Теодор (1923—1950) — американский джазмен-трубач, ставший пионером стиля бибоп в джазовой импровизации в 1940-х.
 Наварро, Хавьер (род. 1974) — испанский футболист.
 Наварро, Хоакин «Химо» (род. 1990) — испанский футболист.
 Наварро, Хосе (род. 1981) — американский боксёр-профессионал.
 Наварро, Хосе (род. 1948) — перуанский футболист.
 Наварро, Хуан Карлос (род. 1980) — испанский баскетболист.
 Наварро, Фернандо (род. 1982) — испанский футболист.
 Наварро, Фэтс (1923—1950) — американский джазмен-трубач.

Составные фамилии 
 Ариас Наварро, Карлос (1908—1989) — испанский политик, премьер-министр Испании.
 Наварро де Андраде, Родриго (1765—1839) — бразильский дипломат.
 Гарсиа Наварро, Луис Антонио (1941—2001) — испанский дирижёр.
 Наварро Вильослада, Франсиско (1818—1895) — испанский журналист, писатель.
 Наварро-Вальс, Хоакин (1936—2017) — врач и испанский журналист, пресс-секретарь Ватикана.
 Наварро Моран, Фернандо (род. 1989) — мексиканский футболист.
 Наварро-и-Родриго, Карлос (1833—1903) — испанский государственный деятель, министр развития Испании.
 Наварро Олсбёри, Хуана (1812—1888) — гражданка США, одна из немногих выживших в битве за Аламо в период Техасской революции.
 Наварро Хименес, Сильвия (род. 1979) — испанская гандболистка.
 Суарес Наварро, Карла (род. 1988) — испанская теннисистка.
 Хиральдо Наварро, Каролина (род. 1991) — колумбийская певица, более известная как Кароль Джи.
 Чанг Наварро, Хуан Пабло (1930—1967) — перуанский революционер, один из основателей Армии национального освобождения, соратник Че Гевары.
 Эрас Наварро, Бартоломе Мария де лас (1743—1823) — католический прелат, епископ Куско.

Коронованные особы 
 Франсина Наварро (1950—2008) — принцесса, жена князя Николы, претендента на престол Черногории.

Топоним 
 Наварро — административно-территориальный округ в штате Техас, США.

См. также 
 Профиль Наварро – Френка – Уайта
 Наварра